ЕТ-1 є наземний безпілотний апарат, розроблений для підвищення продуктивності людини та забезпечення її безпеки. Платформа здатна працювати на небезпечних та важко доступних ділянках.

Технічні характеристики

Невійськове застосування 
 сільське господарство:
 оранка;
 посадка;
 сівба;
 перевезення.
 муніципальні сервіси:
 прибирання вулиць;
 перевезення.

Військове застосування 
 розвідка;
 евакуація з поля бою;
 перевезення;
 розмінування;
 робота на ділянках недоступних для людини (у зв'язку з хімічними або радіоактичними забрудненнями);
 ретрансляція, посилення сигналу або надання резервних електростанцій.

Див. також 
 Guardium (англ.)
 Robattle (англ.)

Посилання 
 http://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/307733-elektrokar-ta-rozumnyi-dim-top-ukrainskykh-vynakhodiv-yaki-prezentuvaly-na-Lviv-IT-Areni 
 http://www.lviv.tv/blogs/lviv-it-arena-najochikuvanisha-it-podiya-roku/ 

Безпілотні апарати